

Persone 
 Augusto Gerosa (1909–?) – giocatore di hockey su ghiaccio
 Bruno Gerosa (* 1928) – architetto svizzero
 Carlo Gerosa (pittore) (1805-1878) – pittore italiano
 Carlo Gerosa (sciatore) (1964) – sciatore alpino italiano
 Guido Gerosa (1933-1999) – giornalista italiano, autore di libri di storia
 Libero Gerosa (* 1949) – teologo svizzero
 Mauro Gerosa (* 1974) – corridore ciclista italiano
 Vincenza Gerosa (1784-1847) – religioso cattolico
 Walter Gerosa (1914-1981) – politico svizzero

Altro 
 Gerosa – frazione della provincia di Bergamo
 Motocicli Angelo Gerosa – azienda di motociclette italiana con sede a Brescia